La toilette – dipinto di Henri de Toulouse-Lautrec del 1896
La toilette – dipinto di Pierre-Auguste Renoir del 1910